Жорж Вилль (в ряде источников описывается как Виль; ; ) — французский ,  и ; профессор физиологии растений в Парижском национальном музее естественной истории.

Биография 

Жорж Вилль родился 23 марта 1824 года во французском городке Пон-Сент-Эспри. В 1842 году, когда Виллю едва исполнилось 18 лет, он занял первое место в конкурсе на стажировку в аптеке. Затем он работал в лабораториях Анри Виктора Реньо в Политехнической школе Парижа и Жана Батиста Буссенго в Национальной консерватории искусств и ремёсел.

Ж. Вилль известен своими исследованиями, связанными с поглощением азота растениями. В 1849–1852 годах он провел эксперименты по поглощению азота из воздуха растениями, которые подтвердили теории XVIII века, поддержанные Джозефом Пристли и Яном Ингенхаузом, утверждающие, что растения способны поглощать свободный азот, утверждение, против которого в 1804 году выступил Никола Теодор де Соссюр и подкрепленные опытами Жана Сенебье. Тема вызвала такой интерес в научном сообществе, что Французская академия наук сформировала комитет для изучения работы Вилле, который подтвердил подлинность его экспериментов.

Вилль провел обширные исследования химических удобрений, в основном на своей «», основанной в 1860 году в Венсене.

Жорж Вилль умер 22 февраля 1897 года в городе Париже.

Его заслуги перед отечеством были отмечены орденом Почётного легиона.

Именем учёного названа одна из улиц Ниццы.

Библиография 
 
 Se servir de la végétation pour pénétrer et définir l’état moléculaire des corps. Analyser la terre végétale par des essais raisonnés de culture — É. Giraud (1863).
 La Production végétale, conférences agricoles faites au champ d’expériences de Vincennes dans la saison de 1864, Librairie agricole de la Maison rustique (1864).
 Assimilation par les végétaux de leurs éléments constitutifs. Champ d’expériences de Vincennes — Entretiens agricoles. La revue des cours scientifiques de la France et de l’étranger 18 janvier 1868.
 Premier aperçu sur les résultats de la campagne de 1868 au moyen des engrais chimiques — Librairie de la Maison rustique (1869) – First glimpse of the results of the 1868 campaign with chemical fertilizers. 
 L’école des engrais chimiques, premières notions de l’emploi des agents de fertilité, Impr. impériale (1869) – The school of chemical fertilizers, first notions concerning the use of fertilization agents.
 L’Analyse de la terre par les plantes — Impr. nationale (1894).
 Recherches expérimentales sur la végétation, par Georges Ville. Dosage de l’ammoniaque de l’air, absorption de l’azote de l’air par les plantes (1897).

Примечания

Литература 
 
 Claudine Elmerich; William E. Newton. Associative and Endophytic Nitrogen-fixing Bacteria and Cyanobacterial Associations, Springer Science & Business Media, 19 maggio 2007, ISBN 978-1-4020-3546-3. URL consultato il 6 gennaio 2017.
 William Hodson Brock. William Crookes (1832-1919) and the Commercialization of Science, Ashgate Publishing, Ltd., 1º gennaio 2008, ISBN 978-0-7546-6322-5. URL consultato il 6 gennaio 2017.

Ссылки 
 Catalogue général de la librairie française: 1840-1865 .

Физиологи растений